Buried Alive by Love () — второй сингл с четвёртого полноформатного альбома Love Metal финской рок-группы HIM. Композиция вошла на альбом под первым номером.

На песню был снят клип, режиссёром стал Бэм Марджера, снявший для HIM, помимо «Buried Alive by Love», ещё три клипа: «The Sacrament», «Solitary Man» и «And Love Said No». В клипе снялась американская актриса Джульетт Льюис.

Списки композиций

Международная версия

Скандинавская версия

Немецкая версия

Британская версия 
Vol.1

Vol.2

Vol.3

Чарты

Примечания 

Синглы 2003 года
Синглы HIM